Camarade Kisliakov
 Spiridon Kisliakov